Доброне́га Володи́мирівна (, ; ? 1011 — ) — руська князівна, княгиня Польщі (1039—1058). Представниця династії Рюриковичів. Дочка великого князя київського Володимира Святославича. Молодша сестра Ярослава Мудрого. Дружина польського князя Казимира I з династії П'ястів (з 1039). Мати короля Польщі Болеслава ІІ.

Імена 
 Доброне́га Володи́мирівна, або Доброні́га Володи́мирівна (, ) — в українській історіографії з іменем по батькові.
 Доброгніва — у російських джерелах.
 Марі́я — хрещене ім'я.
 Доброне́га-Марі́я Володи́мирівна — комбіноване ім'я.
 Марі́я-Доброне́га , або Марі́я-Доброгні́ва — комбіноване ім'я.
 Марія Київська — у західній історіографії за назвою князівства.

Біографія 
За припущенням Леонтія Войтовича Добронега народилася не пізніше 1011 року. Вважається, що вона була донькою київського князя Володимира та його дружини Анни, сестри візантійських імператорів Василя II та Костянтина VIII. Не виключають того, що її матір'ю була інша жінка Володимира. Також є версії, що батьком Добронеги був Борис Володимирович, і тоді вона є не сестрою, а племінницею Ярослава Мудрого. У руських джерелах про неї практично немає відомостей, більшість відомостей зосереджені у тогочасних польських джерелах, хоч там часто немає її імені при констатації факту одруження з польським князем Казимиром.

1041 року Ярослав Мудрий видав Добронегу заміж за польського князя Казимира І Відновителя, чим врятував Польщу від розвалу і підпорядкування Священній Римській імперії.

Від шлюбу з Казимиром Добронега мала четверо синів — Болеслава (1042–1081), Владислава Германа (1043–1102), Мєшка (1045–1065) й Отто (1046–1048), дочку Святославу (1044–1126). Після смерті чоловіка 28 листопада 1058, новим князем Польщі став її старший син — Болеслав II Сміливий. Княгиня зберігала значний вплив на нього.

Добронега померла 1087 року. Але скоріше за все вона залишилась у католицтві після «Великої Схизми» 1054 року.

Сім'я 

 Батько: 
 Мати: Анна, сестра візантійських імператорів Василя II та Костянтина VIII.
 Брати і сестри:
 Рідні
 
 
 Напівкровні
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Чоловік: Казимир I, польський князь
 Діти:
 Болеслав II Сміливий (1042–1081) — князь (1058–1076) і король Польщі (1076–1079).
 Владислав I Герман (1043–1102) — князь Польщі (1079–1102).
 Мешко (1045–1065) — гіпотетичний князь куявський (1058–1065)
 Оттон (1046 (1047)-1048)
 Святослава (1044–1126) — дружина чеського князя і короля Вратислава II, перша королева Чехії.

Родовід

Пам'ять 
 Добронегу Володимирівну зобразили на марковому аркуші 2016 року «Київські князівни на престолах Європи».
 У 2020 р. у польському Слушкуві біля Каліша археологи знайшли 6,5 тис. срібних монет у лляних мішечках, злитки срібла, фрагменти свинцю, а також золоті персні. Одна з каблучок належала Марії- Добронезі — дочці київського князя Володимира Святославича.

Примітки

Джерела

Монографії 
 
 Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. — Poznań 2004. — ss. 131—139.

Статті 
 Назарко І. Доброніга — дочка святого Володимира Великого // Analecta ordinis S.Basilii Magni. — Vol.2 (8). — Fasc.3-4. — Romae. — 1956. — C.319-324.
 Баумгартен H.A. Добронега Владимировна, королева польская, дочь св. Владимира // Благовест. — Париж. — 1930. — № 2-3. — С. 102—109.
 Морозова Л. Великие и неизвестные женщины Древней Руси // Litres, 21 окт. 2016. C. 909

Довідники 
 Плахонин А.Г. Добронєга Володимирівна   //

Посилання 

Рюриковичі
Уродженці Києва
Народились 1012
Померли 1087
Княгині і королеви Польщі
Українці Польщі
Люди на марках
Руські князівни